Железничка станица Београд се може односити на:

 , данашња главна железничка станица у Београду
 Железничка станица Београд–главна, бивша главна железничка станица у Београду